Anija (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Harjumaa
 Anija (plaats), een plaats in Estland, gemeente Anija